

Mineralogia 
 Ilt – abbreviazione del gruppo dell'illite

Note